Nation puede referirse a:

La palabra nación en lenguas como la inglesa o la francesa.

Apellido
Carrie Nation (1846 – 1911)

Otros usos
 Mouvement Nation, partido político belga.
 Nation (álbum), álbum de la banda brasileña Sepultura (2001).